Fugu kan avse:
 
 Fugu – japansk blåsfisk
 Fugu, Yulin – härad i Shaanxi-provinsen, Kina